Příjmení Doksanský nosí více významných osobností:

 Jára Doksanská (* 1968) – česká baskytaristka, členka hudební rockové skupiny ZABA
 Josef Doksanský (1942–1995) – český a československý politik
 Lukáš Doksanský (* 1973) – český bubeník